Хегелер — фамилия.
 Хегелер, Аня (1965—2022) — немецкая шахматистка, международный мастер среди женщин (1988).
 Хегелер, Йенс (род. 1988) — немецкий футболист, полузащитник.